МС е съкращение, което може да се отнася до:

В политиката:
 Министерски съвет
 Министерство на строежите (1944-1989), което е било както Министерство на строежите и пътищата (1947-1953)‎, по-късно Министерство на строежите и строителните материали (1957, вж. Правителство на България (67)), а по-късно като Министерството на строежите и строителните материали (1973, Правителство на България (72))

В медицината:
 Мултипленна склероза